Садовое — село в Кетовском районе Курганской области, административный центр Садовского сельсовета.

Географическое положение 
Село Садовое расположено в 25 км км от ж/д ст. Курган. Связь с областным центром осуществляется по асфальтированной дороге Курган — Куртамыш.
Объект федеральной почтовой связи «Отделение почтовой связи Садовое» находится по адресу Улица Ленина, дом 5, тел (35231) 5-73-31.

История села 
Село Садовое возникло после 1864 года на месте усадьбы-дачи дворянина Виктора Феликсовича Крамковского и первоначально называлось по имени владельца усадьбы Крамковка.

В период с 1931 по 1940 гг. в усадьбе жило начальство и обслуживающий персонал особой исправительно-трудовой колонии (ОИТК), а в 1940-е годы в селе организован Курганский племсовхоз. До 1964 года село носило техническое название Племсовхоз.

С декабря 1962 года в село была переведена Курганская опытная станция, посажен большой плодовый сад. В связи с этим, село было переименовано в Садовое.

В 1974 году на базе Курганской сельскохозяйственной опытной станции был создан Курганский НИИ зернового хозяйства — старейшее научное учреждение Зауралья.

Население

Известные люди 
Здесь родился Герой России Тюнин Андрей Владимирович

См. также 
 Курганский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Кетовского района